Fitzsimmons ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter englisch-irischer Familienname anglonormannischer Herkunft mit der Bedeutung „Sohn des Simmons“ oder „Sohn des Simon“.

Namensträger 
 Alan Fitzsimmons, britischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Bob Fitzsimmons (1863–1917), britischer Boxer und Weltmeister im Schwergewicht
 Cotton Fitzsimmons (1931–2004), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frank Fitzsimmons (1908–1981), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer
 Steve Fitzsimmons (* 1976), australischer Fußballspieler
 William Fitzsimmons (* 1978), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Siehe auch 
 (4985) Fitzsimmons, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Fitzsimmons-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Mount Fitzsimmons, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Fitzsimons

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname
Irischer Personenname
Patronym